I XVIII Giochi asiatici si sono disputati a Giacarta e Palembang, Indonesia, dal 18 agosto al 2 settembre 2018.

Calendario

Altri progetti

Collegamenti esterni